Trollmann ist der Familienname folgender Personen:

 Ignaz Trollmann von Lovcenberg (1860–1919), österreichischer General
 Johann Wilhelm Trollmann (1907–1943), sinto-deutscher Boxer